Guha (Sanskrit ) ist:

in der indischen Mythologie:

 Beiname des Gottes Skanda
 Guha (Nishada), König der Nishadas und Freund Ramas

Guha ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Andreas Guha (1937–2010), deutscher Journalist und Autor 
 Ranajit Guha (* 1923), indischer Historiker
 Ramachandra Guha (* 1958), indischer Journalist und Historiker